-{Romeriida}- je kladus reptila koji se sastoji od diapsida i izumrlog protorotirididnog roda -{Paleothyris}-, ako ne i celokupne familije -{Protorothyrididae}-. Njega su filogenetički definisali -{Laurin & Reisz}- (1995) kao zadnji zajednički predak -{Paleothyris}- i diapsida, i svih njihovih potomaka. Kladus je dobio ime po Alfredu Romeru, prominentnm kičmenjačkom paleontologu dvadestog veka.

Ispod je kladogram na kome je prikazan položaj -{Romeriida}- unutar -{Amniota}-, modifikovano prema Hilu, 2005:

Kladogram prema -{Müller & Reisz}-, 2006:

 -{Polyphyletic Protorothyrididae}-

Reference

Spoljašnje veze 
 -{Romeriida}- 

 
Eureptiles